Серитос де Гарсија има више значења:

 Серитос де Гарсија (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Серитос де Гарсија, Тестилакатл (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику